Thank You, Jeeves – romanzo umoristico del 1934 dello scrittore inglese P. G. Wodehouse.
 Thank You, Jeeves – film del 1936 diretto da Arthur Greville Collins, con Arthur Treacher, David Niven e Virginia Field.